Tenn steht für
 Hoher Tenn, Berg in Österreich 
 Svenskt Tenn, schwedisches Unternehmen
 schweizerisch für Tenne
 Tenn (Einheit), eine englische Masseneinheit für Steinkohle

Tenn ist der Familienname folgender Personen:
 William Tenn (1920–2010), englischer SF-Schriftsteller 

Siehe auch
 Ten
 Tenne
 Thenn